Dibba steht für:
 Dibba, Stadt

Dibba ist der Familienname folgender Personen:
 Bakary Dibba (* 2001), dänischer Basketballspieler
 Ebou Dibba (1943–2000), gambischer Schriftsteller

 Momodou Dibba († 2017), gambischer Sportfunktionär
 Musa Dibba, gambischer Generaldirektor des Nachrichtendienst
 Oley Dibba-Wadda (* 1967), gambische Entwicklungspolitikerin
 Pa Amat Dibba (* 1987), gambisch-schwedischer Fußballspieler
 Sheriff Dibba (1937–2008), gambischer Politiker
 Yahya Dibba, gambischer Politiker